Christo Fotew (; * 25. März 1934 in Istanbul, Türkei; † 27. Juli 2002 in Sofia, Bulgarien) war ein bulgarischer Dichter, Dramaturg, Schriftsteller und Publizist.

Leben 
Christo Fotew wurde 1934 in Istanbul geboren. 1940 zog seine Familie nach Burgas, wo sie sich im Flüchtlingsviertel Bratja Miladinowi niederließ. Er beendete die Petar-Beron-Grundschule dort und 1951 das Gymnasium für Fabrikarbeiter in Sliwen. Im selben Jahr scheiterte er an den Aufnahmeprüfungen für die bulgarische Nationalen Kunstakademie und wurde Fischer an einem Fischerboot im Schwarzen Meer. Zwischen 1953 und 1954 leistete er Militärdienst der bulgarischen Marine ab.

Werke (Auswahl) 
 Баладично пътуване, 1961.
 Лирика, 1965.
 Сантиментални посвещения, 1967.
 Пристанище, 1969.
 Обещание за поезия, 1978.
 Литургия за делфините, 1981.
 Спомен за един жив, 1982.
 Словесен пейзаж. Избрани стихотворения, 1984.
 Венецианска нощ. Поеми, 1989.
 Книга за свободата. Поема, 1991
 Аполис, 1993.
 Над съня, 1995.
 Тембъри, прогонени от рая. Стихове, текстове, интервюта, 1996.
 Пейзаж от думи. Лирика, 1997.
 Събрани съчинения. Том 1, Поезия, 1998.
 Възхвала на думите, 1999.
 Море, 2000.
 Словесен вертикал, 2000.

Auszeichnungen 
 1994 bekam Christo Fotew den Literaturpreis Slaten Pegas und ein Jahr später wurde er zum Ehrenbürger der Stadt Burgas ernannt.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Werke von Christo Fotew in der bulgarischen Nationalbibliothek
 Biographie und Werke von Christo Fotew (bulgarisch) in der Literaturdatenbank www.slovo.bg
 National Poetry Audition for "Hristo Fotev"
 Морето - стихове от Христо Фотев, Продукция на радио ChangeWire, 2009

Autor
Literatur (Bulgarisch)
Ehrenbürger von Burgas
Bulgare
Geboren 1934
Gestorben 2002
Mann